Давыдовский— русская фамилия.

Известные носители 
 Давыдовский, Ипполит Васильевич (1887—1968) — советский патологоанатом.
 Давыдовский, Николай Иванович (1842—1909) — потомственный дворянин, действительный статский советник, кавалер.
 Давыдовский, Лаврентий Яковлевич — переводчик.
 Давыдовский, Яков Яковлевич (1758—1806) — русский генерал, участник Наполеоновских войн.

См. также 
 Давыдовские — дворянский род.

Примечания